Athamanta divaricifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Athamanta divaricifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricifolia